Austria:
 Sölk – gmina w kraju związkowym Styria, w powiecie Liezen
 Sölk – przełęcz

Zobacz też:
 Große Sölk
 Großsölk
 Kleine Sölk
 Kleinsölk